Гилдия е асоциация на хора, специалисти в определена област, занаят, длъжност и прочее. Със значение на професионален съюз или група, обединение, особено след 80-те и 90-те на 20 век .

В Уикипедия гилдия може да се отнася до:

 Търговска гилдия;
 Еснафски съюзи (Възраждане и малко преди това).

Източници 

Съсловия